Улица Подбельского — топоним.

 Улица Подбельского — улица в городе Владимир.
 прежнее (c 1954 года по 1994 год) название Ивантеевской улицы в Москве.

«Улица Подбельского»:
 прежнее (до 2014 года) название станции «Бульвар Рокоссовского» Московского метрополитена.

См. также 
 Подбельский, Вадим Николаевич (1887—1920) — советский государственный и партийный деятель, комиссар почты и телеграфа Москвы, нарком почт и телеграфов РСФСР.